METRO (scritto in maiuscole) può identificare:

Metro AG, azienda tedesca di distribuzione
Metropolitan Transit Authority of Harris County (Texas)
 Sistema di trasporti della Contea di King (Washington)